Святые, носившие имя Руфин

 св. мученик, за исповедание Христа пострадал  в Риме со товарищи: святыми Макарием, Иустом и Феофилом, память 28 февраля;
 св. мученик, за исповедание Христа пострадал в Кесарии при Деции, в 250 г., память 10 марта;
 св. Руфин из Кемета — мученик, диакон, в гонение Максимина в оковах заключён был в темницу. Вместе со св. мученицей Акилиной обратил ко Христу 200 воинов. Усечен мечом в Синопе около 310 года со святыми Епифанием, Донатом и иными. Память 7 апреля;
 св. мученик (†287 год), пострадал в Суассоне вместе со святым Валерием, память 14 июня;
 св. мученик I века, пострадал со святой Марцией (Marzia), память 21 июня;
 св. мученик, пострадал в Македонии в конце III или в начале IV века, память 6 июля;
св. мученик, по преданию XII века пострадал в  пострадал с своим братом, святым Вульфадом от своего отца, Вульфхера. Память  24 июля;
 св. Руфин из Ассизи, священномученик, первый епископ Ассизи, († III век). Память 30 июля, 11 августа .
 св. Руфин († 423 год) , епископ Капуи. Память 25 августа.
 св. Руфин из Анкиры, пострадал со святыми Сильваном и Виталиком. Память 4 сентября.
 св. Руфин, мученик Африканский. Память со товарищи 16 ноября.

Примечания 

it:San Rufino